Majdan Aleksandrowski (ukr. Majdan-Ołeksandriwśkyj) - wieś na Ukrainie w rejonie wińkowieckim obwodu chmielnickiego.

Przypisy 

Wsie w rejonie wońkowieckim